K12, K-12, K.12 ou K XII peut faire référence à :
 K12, une microarchitecture d'AMD ;
 K12, un sommet dans une région revendiquée par le Pakistan et l'Inde ;
 K–12, un programme de formation américain ;
 HNLMS K XII, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HMS K12, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 Nissan Micra K12, une automobile du constructeur japonais Nissan ;
 Stomatites et affections apparentées, d'après la classification internationale des maladies ;
  Sonate en la majeur, K.12, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 12, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 K-12, album de la chanteuse américaine Melanie Martinez ainsi que titre du film accompagnant

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres